El término Supersónicos puede referirse a:

 The Supersónicos, banda musical uruguaya.
 Los Supersónicos, serie de televisión animada estadounidense.
 Supersónicos, objetos que van a velocidad supersónica.